öröm, érzelem
 öröm, tejtermék Mongóliában
 Öröm, magyar zenekar